Built to Last může být:

 Built to Last (album, Grateful Dead) – album skupiny Grateful Dead
 Built to Last (album, HammerFall) – album skupiny HammerFall
 Built to Last (album, Damian Marshall) – album hudebníka Damiana Marshalla
 Built to Last (album, Maestro) – album rappera Maestra
 Built to Last (album, Sick of It All) – album skupiny Sick of It All
 Built to Last (album, Hogan's Heroes) – album skupiny Hogan's Heroes